Der Schweizer Dialogmarketing Verband (SDV) ist ein Zusammenschluss von Dienstleistern und Anwendern des Direktmarketings in der Schweiz mit Sitz in Frauenfeld. Er hat über 120 Mitglieder und betreibt für diese die Robinsonliste. 

Bis 2011 hiess der Verband Schweizer Direktmarketing Verband. An einer ausserordentlichen Generalversammlung am 2. Dezember 2011 hat sich der Verband den heutigen Namen gegeben.

Siehe auch 
 Deutscher Dialogmarketing Verband
 Liste der Wirtschaftsverbände der Schweiz

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Schweiz) 
Direktmarketing
Organisation (Frauenfeld)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt